Алекса́ндр Шульга́:
 Шульга, Александр Васильевич (1949—2011) — российский политик, депутат Государственной Думы РФ.
 Шульга, Александр Григорьевич (род. 1975) — российский футболист. Шульга, Александр Сергеевич (1970—2010) — российский актёр кино, каскадёр.